Diese Liste der Erstligaspieler des Grazer Athletiksport Klub (Kurzform Grazer AK oder GAK) enthält Fußballer, die in der Staatsliga, Nationalliga bzw. Bundesliga für den GAK zum Einsatz kamen. Dabei sind der Zeitraum, in dem der Spieler für den Grazer AK tätig war, die Gesamtanzahl der Einsätze in der Meisterschaft, die dabei erzielten Meisterschaftstore sowie die persönlichen Erfolge des Spielers angeführt.

Aufbau der Tabelle 
 Spieler: Name des jeweiligen Spielers in alphabetischer Reihenfolge.
 geboren am: Geburtsdatum des Spielers.
 Nationalität: Nationalität des jeweiligen Spielers.
 Spielposition: Gibt die Spielposition innerhalb der Mannschaft an, auf der der Spieler zum überwiegenden Teil zum Einsatz kam.
 Beim Grazer AK von … bis …: Gibt die Spieljahre an, in denen der Spieler für den Grazer AK tätig war.
 Spiele: Gibt die Anzahl der Meisterschaftsspiele an, die der Spieler für den Grazer AK in der höchsten Spielklasse absolviert hat.
 Tore: Gibt die Anzahl der Tore an, die der Spieler für den Grazer AK in der höchsten Spielklasse erzielt hat.
 Erfolge: Nennt die Erfolge, die der Spieler beim Grazer AK erzielt hat. Angegeben sind nur Cupsiege und Meistertitel. Nicht angegeben sind die beiden Siege im österreichischen Supercup 2000 und 2002.
Durch anklicken des Symbols sind alle Spalten sortierbar. Damit können die Spieler nicht nur nach ihrem Namen, sondern auch nach ihren Einsätzen, ihren Toren, ihrem Geburtsdatum, ihrer Nationalität, ihrer Kaderzugehörigkeit oder ihren Erfolgen gereiht werden.

Statistik 
Die meisten Meisterschaftsspiele hat Walter Koleznik bestritten, der zwischen 1961 und 1978 insgesamt 401-mal das Trikot der Grazer trug. Wilhelm Sgerm war zwischen 1955 und 1967 mit 118 Meisterschaftstreffern der erfolgreichste Torschütze des Grazer AK.

Literatur 

 Anton Egger: Österreichs Fußballmeisterschaft 1945–1974, Verlag Anton Egger, Wasendorf-Fohnsdorf, 1998, ISBN 3-9500332-2-X
 Anton Egger und Kurt Kaiser: Österreichs Fußball-Bundesliga von A–Z, Chronik ab 1974, Verlag Anton Egger, Wasendorf-Fohnsdorf, 1995, ISBN 3-9500332-1-1

Weblinks 
 GAK_Archiv: Alle Spieler seit 1950 (abgerufen am 3. April 2013)
 Grazer AK: Die Spieler des GAK in der höchsten Liga

Quellen 

 Klaus Edlinger, Michael Pucher, Christian Thomaser in Bravo GAK – 100 Jahre GAK im Zeitraffer; Steirische Verlagsgesellschaft, 2002 – ISBN 3-85489-070-2

!
Grazer Ak
Fussballspieler Grazer Ak